VTI pode se referir a: 

Verbo transitivo indireto, um elemento da predicação verbal. 
VTI Rio, um estúdio de dublagem no Rio de Janeiro

Desambiguação